Фирн — плотно слежавшийся, обычно многолетний, снег.
 «Фирн-1» — российский комплекс корректируемого артиллерийского вооружения для 130-мм пушек М46.

Персоналии 
 Фирн, Джон — офицер Британских ВМС, капитан и исследователь.
  (род. 1977) — английский футбольный судья.

См. также 
 Ферн

Примечания